

Anno 
 1919 – (MCMXIX in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1919 a.C.

Matematica 
 1919 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1919 Clemence – asteroide della fascia principale del sistema solare